Himeshima bezeichnet:
 eine japanische Insel: Himeshima (Insel)
 ein Dorf auf dieser Insel: Himeshima (Ōita)